Eclass steht für: 
 Eclass, eine Bibliothek von Ebuild-Funktionen in Gentoo Linux
 ECLASS, ein Klassifikationssystem für Warengruppen und Warenmerkmale

E Class steht für: 
 Chrysler E Class, eine Mittelklasselimousine

E-class steht für: 
 Fahrzeugtyp der Straßenbahn Melbourne, siehe Straßenbahn Melbourne #E-class

Siehe auch:
 E-Klasse
 Klasse E
 E-Reihe
 E-Serie
 E-Type